Сент-Март () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 110 км на захід від Парижа, 60 км на південь від Руана, 21 км на захід від Евре.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Верхня Нормандія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Нормандія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 182 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 460,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сент-Март на сайті французького Національного інституту географії
 Сент-Март на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Сент-Март на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер